Arjuna steht für:
 Arjuna (Mythologie), eine mythologische Gestalt des Hinduismus
 Arjuna (Anime), japanische Anime-Fernsehserie aus dem Jahr 2001
 eine Typklasse von Asteroiden, siehe Arjuna-Asteroid
 Arjuna Award, ein indischer Nationalpreis für Sportler
 Terminalia arjuna, ein Baum aus der Gattung der Myrobalanen

Siehe auch:
 Arjun